Hubleska může být:

 Hubleska – vodní nádrž, Bílov, okres Nový Jičín.
 Hubleska (les)  – les, Bílov, okres Nový Jičín. 
 Hubleska (potok), – potok, Bílov, okres Nový Jičín.
 Jezírka na Hublesce  – jezírka a bývalé doly, Bílov, okres Nový Jičín.
Naučná stezka Hubleska – naučná stezka, Bílov a Bílovec, okres Nový Jičín.
Vodní nádrž Hubleska – viz Hubleska .
Zámeček na Hublesce – zámeček/vila Bílov, okres Nový Jičín.